Lateranense steht für
 ein Laterankonzil
 die Päpstliche Lateranuniversität (Pontificia Università Lateranense)
 Obelisco Lateranense, Obelisk in Rom